Název Košariský potok má více vodních toků:

 Košariský potok (přítok Krivoklátskeho potoka) – pravostranný přítok Krivoklátskeho potoka na Slovensku v okrese Ilava
 Košariský potok (přítok Torysy) – pravostranný přítok Torysy na Slovensku v okresech Košice III a Košice-okolí
 Košariský potok (přítok Vajskovského potoka) – pravostranný přítok Vajskovského potoka na Slovensku v okrese Brezno